Министерство государственной безопасности:
 Министерство государственной безопасности СССР.
 Министерство государственной безопасности ГДР.
 Министерство государственной безопасности КНР. 
 Министерство государственной безопасности КНДР.
 Министерство государственной безопасности (Ангола)
 Министерство государственной безопасности Приднестровской молдавской республики
 Министерство государственной безопасности ДНР.
 Министерство государственной безопасности ЛНР.
 Министерство государственной безопасности республики Грузия.

См. также 
 Министерство безопасности
 Министерство общественной безопасности
 Министерство национальной безопасности